«Pink Shoe Laces» («Розовые шнурки», также название пишут «Pink Shoelaces») — песня юной американской певицы Доди Стивенс. Была издана как сингл в 1959 году на лейбле Crystalette Records.

История 
Согласно книге The Book of Golden Discs, Доди Стивенс родилась 17 февраля 1947 года и записала эту песню, когда ей было 11 лет.

По другим источникам, она родилась на год раньше, 17 февраля 1946 года, записала эту песню в 12 лет, а к моменту, когда в марте 1959 года песня стала большим хитом, ей было 13.

Тогда, в марте 1959 года, песня достигла 3 места в «Горячей сотне» (Hot 100) американского журнала «Билборд». Сингл с ней продался в более чем миллионе экземпляров.

Кроме того, по данным журнала «Билборд», песня «Pink Shoe Laces» стала 15-й самой популярной песней всего 1959 года в США.

Мнения критиков 
Музыкальный сайт AllMusic называет песню «Pink Shoe Laces» «одним из самых весёлых и запоминающихся — но при этом забытых — хитов конца 1950-х годов».

Список композиций 
Сторона А. «Pink Shoe Laces»
Сторона Б. «Coming of Age»

Чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания

См. также 
 Лучшие синглы США 1959 года по версии Billboard

Ссылки 
 
 

Синглы 1959 года
Песни 1959 года